Die UK Championship 1989 war ein Snookerturnier, das vom 17. November bis 3. Dezember 1989 in der Guild Hall in Preston ausgetragen wurde. Stephen Hendry holte sich seinen ersten UK-Titel mit einem 16:12-Sieg über den Rekordgewinner und Weltranglistenersten Steve Davis. Für Hendry war es bereits der vierte Titel in seiner Durchbruchsaison. Nachdem alle anderen Länder des Vereinigten Königreichs bereits mindestens einen Sieger stellen konnten, war er außerdem der erste Schotte, der die UK-Meisterschaft gewann.

Preisgeld 
Erstmals seit die UK Championship den Status eines Weltranglistenturniers hat, gab es nur einen relativ moderaten Anstieg des Preisgelds von 22.000 £ gegenüber dem Vorjahr. Und bis auf die wiedereingeführte Prämie von 2000 £ für das höchste Qualifikationsbreak ging die Erhöhung erstmals ausschließlich an den Sieger.

Qualifikation 
127 Spieler traten bei dem Turnier in diesem Jahr an, drei Qualifikationsrunden reduzierten das Feld auf die 32 Teilnehmer des Hauptturniers.

Hauptturnier 
Das Hauptfeld setzte sich aus 16 gesetzten Spielern und 16 Qualifikanten zusammen, die ab 17. November gegeneinander antraten.

Century-Breaks 
Mit 16 Century-Breaks lag die Quote unter der der Vorjahre, aber auch in diesem Jahr war es mit Stephen Hendry der Turniersieger, der auch am meisten Breaks von hundert Punkten oder mehr erzielte.

Quellen 

1989
Snookerveranstaltung 1989
Billardturnier in Preston